Борис Макгивер (; 23 января 1962, Коублскилл, Нью-Йорк, США) — американский актёр, известный благодаря ролям в фильмах «Линкольн» и «Убийство Кеннеди», а также телесериалах «Карточный домик», «Прослушка» и «В поле зрения».

Биография 
Макгивер был предпоследним ребёнком в семье из десяти детей, его отцом был актёр ирландского происхождения Джон Макгивер, а матерью — Рут Шмигельская, украинка по происхождению. Борис сначала не хотел идти по стопам отца и становиться актёром. Однажды он заявил: «Я отталкивал мысли об актёрстве ещё с детства, так как мой отец был актёром и его никогда не было рядом. У него было 10 детей и он всех должен был прокормить. Поэтому для меня актёрство никогда не ассоциировалось с чем-то хорошим и я даже не представлял, что это за искусство. Я думал, что это просто хорошее времяпровождение».

Фильмография

Примечания

Ссылки